В одиночному розряді тенісного турніру Fortis Championships Luxembourg 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Кім Клейстерс здобула титул, у фіналі перемігши Магдалену Малеєву 6-1, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Кім Клейстерс (переможниця)'
 Магдалена Малеєва (фінал)
 Аманда Кетцер (2-ге коло)
 Наталі Деші (1-ше коло)

 Ліза Реймонд (2-ге коло)
 Анна Кремер (2-ге коло)
 Олена Бовіна (чвертьфінал)
 Жанетта Гусарова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Luxembourg Open